Kasteel Rhijnestein, een kasteel in het Nederlandse dorp Cothen
 Rhijnestein (Deil), een verdwenen kasteel in het Nederlandse dorp Deil